Farman bezeichnet:

 eine französische Firma, siehe Farman
 als Titel im Persischen einen Kommandeur (siehe Abdol Hossein Mirza Farman-Farma)
 Farman Highland, Hochland im Palmerland, Antarktika
 Farman-Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktika

Farman ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Farman (1869–?), englischer Fußballspieler
 Henri Farman (1874–1958), französischer Rad- sowie Automobilrennfahrer und Luftfahrtpionier
 Joseph Charles Farman (1930–2013), britischer Atmosphärenforscher und Entdecker des Ozonlochs
 Maurice Farman (1877–1964), französischer Rad- sowie Automobilrennfahrer und Pilot
 Melissa Farman (* 20. Jahrhundert), US-amerikanische Schauspielerin
Farmãn

 Genozid an Jesiden, Jesidenverfolgung